Dubenec, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Dubenec, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové